

Persone
Balls Mahoney – wrestler statunitense

Personaggi immaginari
Carey Mahoney – protagonista della serie cinematografica di Scuola di polizia e dell'omonima serie animata
Detective Mahoney – personaggio dei romanzi di Tim Dorsey
Mrs. Mahoney – personaggio della serie animata Kim Possible

Pagine correlate
Mahony